Микитюк Юлія Віталіївна - волейболістка
 Микитюк Юлія Володимирівна - перекладачка